Чемпионат Испании по футболу 1957/1958 — 27-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 6-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 792 гола.

Турнирная таблица 

1 «Реал Мадрид» квалифицировался в Кубок европейских чемпионов как победитель текущего розыгрыша, а «Атлетико» как вице-чемпион Испании.

Потуровая таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
 «Вальядолид» — «Реал Хихон»  — 7:3 (13-й тур, 15 декабря 1957 года)
 Самая крупная победа в гостях: 7 голов
 «Лас-Пальмас» — «Барселона»  — 0:7 (3-й тур, 29 сентября 1957 года)
 Самая крупная победа дома: 9 голов
 «Атлетико» — «Лас-Пальмас»  — 9:0 (6-й тур, 20 октября 1957 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1958
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1957 году
Спорт в Испании в 1958 году